Milkbone es un cliente de mensajería instantánea. 

Está todavía en su infancia como proyecto, pero ya tiene las siguientes características:

 Comunicación con los servidores de AOL a través del protocolo OSCAR.
 Soporte para plugins
 Registro de conversaciones
 Soporte para sistemas Windows, UNIX y Mac OS X.

La distribución de Milkbone está diseñada para ser compacta (sólo 190K), pero ya provee una completa interfaz gráfica y está escrito completamente en Perl. 

La última versión disponible data de julio de 2009

Clientes de mensajería instantánea libres
Programas hechos con Perl